Paulauskas peut se référer à :
Modestas Paulauskas (né en 1945), joueur de basket-ball lituanien.
Artūras Paulauskas (né en 1953), juriste et homme politique lituanien.
Gediminas Paulauskas (né en 1982), footballeur lituanien.